

Гіллкрест — селище, штат Іллінойс
 Гіллкрест — селище, штат Техас
 Гіллкрест — переписна місцевість в окрузі Рокленд, штат Нью-Йорк